Кајану Мик има више значења:

 Кајану Мик (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Кајану Мик (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији